Il doppio del torneo di tennis Cerveza Club Colombia Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Diego del Río e Mariano Puerta che hanno battuto in finale Gábor Köves e Eric Taino 6-7, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Jiří Novák /  David Rikl (semifinali, ritiro)
 Daniel Orsanic /  David Roditi (quarti di finale)

 Julián Alonso /  Nicolás Lapentti (primo turno)
 Brandon Coupe /  Paul Rosner (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cerveza Club Colombia Open 1998
ATP Tour 1998